Logos – cykl 10 sonetów Antoniego Langego opublikowany w 1895. 

Termin logos oznacza "słowo", "mowę". W filozoficznym znaczeniu termin ten bywał jednak rozmaicie interpretowany: Heraklit z Efezu interpretował go jako powszechną prawidłowość losu świata; stoicy rozumieli logos jako swojego rodzaju fatum, objaw rozumności kosmosu; neoplatonicy natomiast dopatrywali się w nim hipostazy rozumu bóstwa. Teologia chrześcijańska mówiła z kolei o logosie jako o absolutnym rozumie, Słowie Bożym i Synu Bożym.

Sonety mają charakter wybitnie refleksyjny; ich tematyką są kwestie egzystencjalne, eschatologiczne i historiozoficzne w odniesieniu do tradycji polskiego romantyzmu. Szczególny nacisk kładzie autor na tradycję polską filozofii mesjanistycznej.

Tytuły kolejno następujących sonetów to: 

 Wroński (Józef Hoene-Wroński), 
 Gołuchowski (Józef Gołuchowski), 
 Mickiewicz (Adam Mickiewicz), 
 Towiański (Andrzej Towiański), 
 Słowacki (Juliusz Słowacki), 
 Krasiński (Zygmunt Krasiński), 
 Cieszkowski (Henryk Cieszkowski), 
 Trentowski (Bronisław Ferdynand Trentowski), 
 Libelt (Karol Libelt), 
 Kremer (Józef Kremer) 

Cykl prowadzi intelektualną polemikę ze światopoglądem romantyków – zwłaszcza w punkcie, w którym mowa o stworzeniu świata, jego istocie oraz przyszłych kolejach. W cyklu pojawiają się jedne z najbardziej znanych wersów Langego:

- Rozum jeno rozdziela tajemnice pnączy,
Wyobraźnia zaś rzeczy rozdzielone łączy:
Bo rozum jeno śledzi, wyobraźnia tworzy.

Bóg, tworząc, wyobraził naprzód świat i rzeczy:
Podobnież wyobraźnią tworzy duch człowieczy –
I mocą wyobraźni jest najbardziej boży.

Przypisy 

Polskie tomy i zbiory poetyckie
Twórczość Antoniego Langego
Utwory literackie z 1895